Osius ist der Name folgender Personen:

 Osius (Patricius), hoher römischer Militär im 5. Jahrhundert, comes und Patricius

Osius ist der Familienname folgender Personen:

 Hieronymus Osius (um 1530–1575/1576), deutscher neulateinischer Dichter, Literaturwissenschaftler und Rhetoriker
 Ted Osius (* 1961), US-amerikanischer Diplomat